Schächtele ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Schächtele (* 1974), deutscher Journalist
 Traugott Schächtele (* 1957), deutscher evangelischer Theologe